Руа́ () — горное озеро ледникового происхождения в Верхней Савойе на востоке Франции. Располагается на территории коммуны Таненж в округе Бонвиль.

Находится на высоте 1665 над уровнем моря между горами Флёри, Ибль и  в массиве  Французских Предальп.

Площадь — 3,6 га. Наибольшая глубина — 10,5 м, достигается севернее центра акватории. Прозрачность воды — 4,3 м.

С западной стороны в озеро впадает несколько пересыхающих ручьёв. Сток идёт на север в Бутиньи, правый приток реки Форон, относящейся к бассейну Роны.

Примечания 

Бассейн Роны
Озёра департамента Верхняя Савойя